Э́нтони Си́рил Са́ттон (; 14 февраля 1925, Лондон — 17 июня 2002, США) — американский экономист британского происхождения.

Биография 
Энтони Саттон родился 14 февраля 1925 года в Лондоне.
Получил образование в Лондонском университете, Гёттингенском университете, степень доктора () защитил в Саутгемптонском университете.

В 1957 году переехал в Калифорнию и в 1962 году получил американское гражданство. Поступил в Калифорнийский университет, где стал профессором экономики. С 1968 по 1973 годы работал в качестве научного сотрудника  в Гуверовском институте (подразделении Стэнфордского университета). Во время работы в Гуверовском институте Саттон написал одну из своих самых известных книг — трехтомник «Западные технологии и развитие Советской экономики», в которой он приводил аргументы, позволявшие сделать вывод о том, что Запад сыграл основную роль в становлении Советского Союза — с первых лет его существования и по начало семидесятых годов прошлого века. Саттон утверждал, что технологическая и производственная база СССР, который в то время снабжал Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, была построена американскими корпорациями и в значительной мере финансировалась американскими налогоплательщиками. Кроме этого, по мнению Саттона Советский Союз смог массово производить баллистические ракеты с РГЧ ИН после получения (из американских источников) станков для производства прецизионных шарикоподшипников.

В 1973 году Саттон в упрощенном и сжатом изложении опубликовал — под названием «Национальное самоубийство: Военная помощь Советскому Союзу» — некоторые разделы готовившегося к печати третьего тома своей вышеуказанной работы, относившиеся к военным технологиям. После этого его вынудили покинуть Гуверовский институт. Изучение Саттоном данного вопроса привело его к выводу о том, что конфликты эпохи «холодной войны» велись вовсе не для сдерживания коммунизма, поскольку посредством финансирования Советского Союза США прямо или через посредников вооружали обе воюющие стороны, как минимум, в корейской и вьетнамской войнах. По мнению Саттона сами эти войны были организованы с целью получения многомиллиардных контрактов на поставку вооружений.

Обновленная редакция этой книги, опубликованная под названием «Самый лучший враг, которого можно купить за деньги», была посвящена передаче военных технологий, происходившей в восьмидесятые годы прошлого века. В одном из приложений к книге Саттон сформулировал основную идею своего исследования следующим образом: "«Если быть кратким: советских технологий просто не существует. Почти все они — на 90-95 процентов — получены, напрямую или через посредников, из США и от их союзников. Фактически, Советский Союз — со всем его промышленным и военным потенциалом — был построен Соединенными Штатами и странами НАТО. Для этого масштабного строительства потребовалось 50 лет, начиная с революции 1917 года. Оно осуществлялось посредством торговли и поставки заводов, оборудования и технического содействия».

В следующих трех известных книгах Саттона («Уолл-Стрит и большевистская революция», «Уолл-Стрит и Франклин Рузвельт», «Уолл-Стрит и могущество Гитлера» детально исследуется участие американских финансистов в большевистской революции, направленной на уничтожении России, как экономического конкурента и превращение её в «закрытый от конкуренции рынок сбыта и в технически отсталую колонию, эксплуатируемую несколькими могущественными американскими финансистами и контролируемыми ими корпорациями», а также их решающий вклад в приход к власти Гитлера и Рузвельта, политику которых Саттон оценивает, как практически одинаковый «корпоративный социализм», планирование в котором осуществляют крупные корпорации. Саттон приходит к выводу, что все это являлось частью проводимой экономическими элитами «долгосрочной программы формирования коллективизма» и культивирования «корпоративного социализма», направленных на обеспечение «монополии на получение богатства», поскольку таковая «исчезает в условиях нерегулируемого рынка».

По мнению Саттона подобные злоупотребления в будущем могут быть предотвращены только если «…большинство людей заявит о том, что им ничего не нужно от правительства, или начнет вести себя именно так; заявит, что люди сами позаботятся о собственном благосостоянии и интересах…» или, если говорить более конкретно «…большинство людей найдет в себе силу духа и мужество отвергнуть мошенническое обещание [правительства] дать что-либо даром, и предпочтет этому добровольные объединения, добровольные общины или законы местного действия и децентрализованное общество».

По словам самого Саттона за его исследования и последующую публикацию их результатов он «подвергался гонениям, но не наказаниям».

В начале восьмидесятых годов прошлого века на основании общедоступной информации о тайном обществе студентов Йельского университета «Череп и кости» (например, ежегодные альбомы выпускников этого университета) и ранее неизвестных документов, полученных от Шарлотты Айзербит (Charlotte Thomson Iserbyt), отец которой был членом этого общества, Саттон сделал предположение о том, что организация «Череп и кости» сыграла важную роль в координации политических и экономических связей, лежавших в основе тех исторических событий, о которых Саттон писал в своих предшествующих работах. Впоследствии из этого получилась книга «Тайный истеблишмент Америки: Знакомство с Орденом черепа и костей», которой сам Саттон придавал наибольшее значение.

В своей книге «Между двумя веками: Роль Америки в технотронную эру» Збигнев Бжезинский писал: "Впечатляющие доказательства участия Запада в раннем этапе советского экономического роста приведены в книге Энтони Саттона «Западные технологии и развитие Советской экономики с 1917 по 1930 годы», в которой говорится о том, что «в 1917—1930 годах экономическое развитие СССР фактически зависело от западной помощи в области технологии» (стр. 283), и что «такую помощь получило не менее 95 % советской промышленности» (стр. 348).

Профессор Гарвардского университета Ричард Пайпс в своей книге «Мало просто выжить: Советские реалии и будущее Америки», вышедшей в 1984 году писал: «Подробное трехтомное исследование Саттоном вопроса советских закупок западного оборудования и западных технологий… приводит к неудобным для многих бизнесменов и экономистов выводам. По этой причине его работа вызывает следующую реакцию большинства: либо отказ от ознакомления с ней из-за её „экстремизма“, либо попросту игнорирование» (стр. 290).

После ухода из Стэнфордского университета начал издавать информационный бюллетень «Письмо Феникса», и с 1990 года «Разведывательный отчет о будущей технологии».

Умер 17 июня 2002 года.

Критика 
Рассматривая книгу Энтони Саттона "Уолл-стрит и большевистская революция", историк Михаил Дёмин подчеркнул, что она писалась в разгар холодной войны, базируется на суждениях третьих лиц, в ней отсутствуют российские и советские документы, а большевики и их стратегия для автора глубоко вторичны, поэтому он их толком и не рассматривает.

См. также 

 «Западные технологии и развитие Советской экономики с 1917 по 1930 годы».

Библиография

Книги, изданные в России

На английском языке 
 Western Technology and Soviet Economic Development: 1917—1930 (1968)
 Western Technology and Soviet Economic Development: 1930—1945 (1971)
 Western Technology and Soviet Economic Development: 1945—1965 (1973)
 National Suicide: Military Aid to the Soviet Union (1973)
 What Is Libertarianism? (1973)
 Wall Street and the Bolshevik Revolution (1974, 1999) (Online version) ISBN 089968324X
 Wall Street and the Rise of Hitler (1976, 1999) (Online version)
 Wall Street and FDR (1976, 1999) (Online version )
 The War on Gold: How to Profit from the Gold Crisis (1977)
 Energy: The Created Crisis (1979)
 The Diamond Connection: A manual for investors (1979)
 Trilaterals Over Washington — Volume I (1979; with Patrick M. Wood)
 Trilaterals Over Washington — Volume II (1980; with Patrick M. Wood)
 Gold vs Paper: A cartoon history of inflation (1981)
 Investing in Platinum Metals (1982)
 Technological Treason: A catalog of U.S. firms with Soviet contracts, 1917—1982 (1982)
 America’s Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull & Bones (1983, 1986, 2002) (Online version)
 How the Order Creates War and Revolution (1985)
 How the Order Controls Education (1985)
 The Best Enemy Money Can Buy (1986) (Online version)
 The Two Faces of George Bush (1988)
 The Federal Reserve Conspiracy (1995)
 Trilaterals Over America (1995) (Online version)
 Cold Fusion: Secret Energy Revolution (1997)
 Gold For Survival (1999)

Примечания

Ссылки 
 Биография, работы и интервью Саттона (на английском языке)

Историки США
Выпускники Саутгемптонского университета
Преподаватели Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе
Либертарианцы США
Иммигрировавшие в США из Великобритании